Boisyvon est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 
Boisyvon, commune française, située dans le département de la Manche

Patronyme 

 Lucien (Alexandre) Boisyvon (1886-1967), écrivain et journaliste connu sous le nom de plume de Jean Le Hallier
 ses enfants, Jacqueline et Yannick Boisyvon, scénaristes et adaptateurs

Homonymie de patronyme